That's What I Like – canzone di Jo Ann Tolley del 1954
 That's What I Like – singolo dei Jive Bunny and the Mastermixers del 1989
 That's What I Like – singolo di Bruno Mars del 2017